Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Brigittines. Elle peut témoigner de la présence passée, dans la rue, d'une communauté religieuse de l'Ordre de Sainte-Brigitte.

En  
 Rue des Brigittines à Bruxelles.

En  
 Rue des Brigittines à Lille.
 Impasse des Brigittines, à Valenciennes

Brigittines